Patrick Hughes (1902-1997), joueur de tennis britannique ;
 Patrick Hughes (1939-), artiste britannique ;
 Patrick Hughes (1955-), joueur de hockey sur glace ;
 Patrick Hughes (1978-), réalisateur australien.